Па́кстен Рид Э́ронсон (; родился 26 августа 2003, , Нью-Джерси) — американский футболист, полузащитник клуба «Айнтрахт».

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной академии клуба «Филадельфия Юнион». 22 июля 2020 года дебютировал за клуб «Филадельфия Юнион II» (резервную команду клуба «Филадельфия Юнион») в матче Чемпионшипа ЮСЛ против клуба «Нью-Йорк Ред Буллз II».

30 мая 2021 года дебютировал в основном составе «Филадельфия Юнион» в матче MLS против «Портленд Тимберс». 8 августа 2021 года впервые вышел в стартовом составе «Филадельфии» в матче против клуба «Нью-Инглэнд Революшн», отметившись забитым мячом. Его дебютный гол за клуб был признан лучшим голом недели в MLS. В 2023 году перешёл в «Айнтрахт» Франкфурт. 19 марта 2023 года дебютировал за «Айнтрахт» в матче против «Униона», заменив Марио Гётце.

Карьера в сборной 
В ноябре 2021 года дебютировал за сборную США до 20 лет.

Личная жизнь 
Пакстен — младший брат футболиста Брендена Эронсона.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Филадельфия Юнион»

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Филадельфия Юнион II»
Игроки ФК «Филадельфия Юнион»